Bromberg může být:

příjmení osob
 Philip Bromberg – americký psycholog a psychoanalytik
 Brian Bromberg (* 1960) – americký jazzový kontrabasista a baskytarista

zeměpisný název
 Bromberg (Dolní Rakousy) – městys v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousko
 německý název polského města Bydhošť